Мурат Хамраев (; 14 мая 1983, Ашхабад, Туркменская ССР, СССР) — туркменский футболист, защитник клуба «Энергетик» и сборной Туркмении.

Карьера 
Мурат Хамраев начал свою профессиональную карьеру в 2004 году в составе команды «Ниса» и играл там до середины 2005 года. В том году он перешёл в клуб «Асудалык» но вскоре в 2007 году переехал в Узбекистан и подписал контракт с самаркандским «Динамо».

В начале 2009 года он перешёл в ещё один узбекский клуб «Алмалык», в составе «Алмалыка» Хамраев не продержался и полгода и переехал в азербайджанский клуб «Карван». В составе «Карвана», Мурат Хамраев играл до середины 2010 года в двенадцати матчах.

В августе того же года он вернулся в «Алмалык» и играл в Узбекистане полтора сезона. За это время он успел играть в тридцати трех матчах и забил один гол. В начале 2012 года Хамраев вернулся в Туркменистан и подписал контракт с «Балканом».

В 2015 году перешёл в «Ахал».

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Туркменистана Хамраев играет с 2004 года и за это время играл в составе сборной в семи матчах.

Достижения 
 Чемпион Туркменистана: 2012
 Вице-чемпион Туркменистана: 2004
 Обладатель Кубка Туркменистана: 2012
 Обладатель Суперкубка Туркменистана: 2012
 Обладатель Кубка Президента АФК: 2013

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте National Football Teams

Футболисты Туркменистана
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Карван»
Игроки ФК «Небитчи»
Игроки ФК «Ахал»